De bet365 US Darts Masters 2022 was het eerste evenement van de World Series of Darts 2022. Het toernooi werd gehouden van 3 tot en met 4 juni in New York.

Michael Smith won dit toernooi door met 8 - 4 te winnen tegen Michael van Gerwen.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor dit evenement bedraagt dit jaar £ 60.000.

Gekwalificeerde spelers
De PDC maakte de 8 spelers bekend op 11 april 2022, waaronder Fallon Sherrock, die haar kans werd ontzegd om op het World Series of Darts 2020-circuit te verschijnen vanwege de Coronapandemie.

De Noord-Amerikaanse deelnemers bestonden uit hun vier PDC Tour Card-houders (Jeff Smith, Danny Baggish, Matt Campbell en Jules van Dongen), plus vier gekwalificeerden van de CDC-kwalificatiewedstrijd in Indianapolis die werd gehouden op 13 mei. De winnaar van elk van de twee kwalificatiewedstrijden, plus de twee hoogst gerangschikte spelers op de Order of Merit kwalificeerden zich.

Schema

Trivia 
 In de eerste ronde behaalde James Wade een score van 100% op zijn dubbels.

Darts in 2022
PDC Pro Tour
Dartswedstrijd in de Verenigde Staten
Sportevenement in New York (stad)